Port lotniczy Kabinda (IATA: CAB, ICAO: FNCA) – port lotniczy położony w mieście Kabinda, w prowincji Kabinda, w Angoli.

Linie lotnicze i połączenia 
 TAAG Angola Airlines (Luanda)

Linki zewnętrzne 
 

Kabinda
Kabinda (miasto w Angoli)